

Geografia
Gaspar – comune dello stato di Santa Catarina (Brasile)
Gaspar – villaggio del comune di Baraguá (provincia di Ciego de Ávila, Cuba)
Gașpar – comune del distretto di Edineț (Moldavia)
Stretto di Gaspar – stretto tra le isole di Belitung e Bangka (Indonesia)

Onomastica
 Gaspar e Gáspár – varianti in altre lingue del nome proprio di persona Gaspare

Persone 
Antônio Gaspar (1931) – vescovo cattolico brasiliano
Cecília Gáspár (1984) – calciatrice ungherese
Eduardo César Gaspar (1978) – calciatore brasiliano
Frida C. Gaspar (1920) – docente e botanica argentina
Jorge Gaspar (1942) – geografo portoghese
Loránd Gáspár (1925) – poeta e traduttore francese
Mario Gaspar (1990) – calciatore spagnolo
Odirlei de Souza Gaspar (1981) – calciatore brasiliano
Sándor Gáspár (1917-2002) – politico ungherese
Tamás Gáspár (1960) – musicista ungherese
Tibor Gáspár (1957) – attore ungherese
Vítor Gaspar (1960) – politico portoghese
Zsolt Gáspár (1977) – nuotatore ungherese